Sangujaat bezeichnet:
 Sangujaat (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sangujaat (Fjord), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland